

Patronymes 
 Raymond Poisson, dit Belleroche, est un acteur français.
 Albert de Belleroche (1864-1944), artiste britannique.
 Maud de Belleroche est une journaliste et femme de lettres française.

Toponymes 
 Belleroche est aussi une commune française, située dans le département de la Loire
 Grotte de Belle-Roche (Sprimont), une grotte archéologique située sur le territoire de la localité de Sprimont en Belgique
 Grotte de Belle-Roche (Vaux),  une grotte archéologique située sur la commune de Vaux (Vaux-en-Couhé), dans la Vienne

Autres